Михай Сюч (; 22 октября 1922,  — 20 июня 1990, ) — венгерский скрипач и музыкальный педагог.

Окончил Будапештскую консерваторию, ученик Эде Затурецки. В 1943—1944 годах работал в Секешфехерваре, с 1944 года скрипач в оркестре оперного театра, с 1955 года концертмейстер. С 1967 года преподавал в Будапештской музыкальной академии имени Листа.

С 1955 года вторая скрипка в известном венгерском Квартете Татраи; характерно, что среди учеников Сюча также вторая скрипка в одном из наиболее известных венгерских квартетов — Карой Шранц. Лауреат Национальной премии имени Лайоша Кошута (1958) в составе квартета.

Примечания

Ссылки 
 Szűcs Mihály // Magyar Életrajzi Lexikon. 1000—1990. Javított, átdolgozott kiadás / Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes

Выпускники Музыкальной академии Ференца Листа
Преподаватели Музыкальной академии Ференца Листа
Скрипачи Венгрии
Академические музыканты Венгрии
Музыкальные педагоги Венгрии
Лауреаты премии Кошута